De zwartrosse struiksluiper (Crateroscelis nigrorufa) is een zangvogel uit de familie Acanthizidae (Australische zangers).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch in Nieuw-Guinea en telt 2 ondersoorten:
 Crateroscelis nigrorufa blissi: het westelijke deel van Centraal-Nieuw-Guinea.
 Crateroscelis nigrorufa nigrorufa: oostelijk en zuidoostelijk Nieuw-Guinea.

Externe link
Avibase

Australische zangers
Endemisch dier uit Nieuw-Guinea
IUCN-status niet bedreigd